Дис може да се односи на следеће:
 Владислав Петковић Дис, српски песник;
 Дис, насеље у Француској;
 Дис је ознака повишене ноте ре (-{D♯}-).